Первый человек:
 Первый человек
 Первый человек (роман)
 Первый человек (фильм)
 Первый человек (фильм, 2018)